

Toponyme 

 Alvord, une ville de l’Iowa ;
 Alvord, une ville du Texas.

Patronyme 

 Benjamin Alvord (1813-1884), militaire américain ;
 Frank Alvord Perret (1687-1943), ingénieur, inventeur et volcanologue américain ;
 William Alvord (1833-1904), homme d'affaires et maire de San Francisco.